Михаи́л Ра́дченко:
 
 Радченко, Михаил Иванович (1908—1975) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Радченко, Михаил Юрьевич (род. 1999) — российский футболист.